CJH est un code qui peut faire référence à :
 Chilko Lake Aerodrome, en Colombie-Britannique, au Canada, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports